Прибытковы — дворянский род.

Фамилии Прибытковых многие российскому престолу служили дворянские службы в разных чинах и жалованы были в 1623 и других годах поместьями.

Определением Воронежского дворянского собрания род Прибытковых внесен в дворянскую родословную книгу, в VI её часть, древнего дворянства.
 Виктор Иванович Прибытков (1837/1840—1910) — отставной капитан 1-го ранга, с 1881 по 1904 год был редактором и издателем еженедельного журнала «Ребус», первого в России периодического издания по спиритизму и магнетизму, владелец усадьбы Прибытково.

Описание герба 
В щите, разделённом перпендикулярно на две части, изображена Подкова, переменяющая вид свой в красном поле в серебро, а в голубом — в золото.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: страусовые перья. Намёт на щите голубой, подложенный золотом (Гербовник IV, 99).

Литература 
 Гербовое дело Прибытковых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Воронежской губ. 1881 г. РГИА, 

Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы